Testify může být:

 Testify (album, Phil Collins) – album Phila Collinse z roku 2002
 Testify (album, P.O.D.) – album skupiny P.O.D. z roku 2006
 Testify (album, M People) – album skupiny M People z roku 1999